Binnengasthuis (Amsterdam)
 Binnengasthuis (Eindhoven)
 Binnengasthuis (Zwolle)